Джейра́хский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в Республике Ингушетия Российской Федерации.

Административный центр — село Джейрах.

География 
Джейрахский район расположен в южной горной части Ингушетии и занимает центральную часть Главного Кавказского хребта. На востоке район граничит с Итум-Калинским районом Чеченской Республики, на севере с Сунженским районом Ингушетии, на северо-западе — с Пригородным районом Северной Осетии, на западе — с городским округом Владикавказ и на юге — с Грузией. Площадь территории района составляет 627,04 км².

Основные реки — Асса и Армхи. Горные вершины: Шан (4451,8 м, самая высокая точка Ингушетии), Кидеганис, Гайкомд (3171,7 м), Хахалги (3032,9 м), Столовая (2993,9 м), Черехкорт (2230,6 м) и другие.

История 

Район образован 8 октября 1993 года Указом Президента Республики Ингушетия Руслана Аушева. С 1957 по 1993 год земли, ныне находящиеся в границах Джейрахского района, находились в составе Назрановского района. По состоянию на 1 января 1990 года Джайрахский сельсовет Назрановского района Чечено-Ингушской АССР включал сёла Джайрах, Бейни, Гули, Ляжги, Ольгети и посёлок Санаторий Армхи. Всего на эту дату сельсовет насчитывал 1312 человек наличного населения. В 1992 году после осетино-ингушского конфликта ухудшилось транспортное сообщение сельсовета с остальной территорией района, так как оно осуществлялось по Военно-Грузинской дороге через Владикавказ по территории Северной Осетии. В этой связи было принято решение образовать отдельную административную единицу, выделив в её состав населённые пункты из Назрановского района (перечень населённых пунктов был определён постановлением Совета Министров Республики Ингушетия от 23 декабря 1993 года и уточнён 25 декабря 1995 года).

В 2009 году Джейрахский район получил статус муниципального района. Тогда же в его составе было образовано 5 муниципальных образований со статусом сельского поселения.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года:
 ингуши — 2 315 чел. (99,19 %)
 другие — 19 чел. (0,81 %).

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:
 ингуши — 2 222 чел. (84,3 %)
 русские — 244 чел. (9,2 %)
 другие — 172 чел. (6,5 %)

Муниципальное устройство 

В Джейрахском муниципальном районе 5 сельских поселений:

Населённые пункты  
В Джейрахском районе 85 населённых пунктов, большинство из которых ныне являются нежилыми:

Галерея

См. также 
 Административное деление Ингушетии

Примечания

Ссылки